Die FC Gütersloh Saison 1997/98 war die 20. Spielzeit des Fußballvereins aus Gütersloh, Nordrhein-Westfalen, nach der Fusion der Zweitligisten DJK Gütersloh und SVA Gütersloh am 12. Mai 1978. In dieser Saison wurde der Verein Tabellenfünfter in der 2. Fußball-Bundesliga. Im DFB-Pokal schied der Verein gegen den Ligakonkurrenten VfB Leipzig bereits in der 1. Runde aus. Während der Winterpause 1997/98 sorgten die Gütersloher beim DFB-Hallenpokal Deutschlandweit für Aufsehen, als sie den FC Bayern München mit 4:2 schlugen.

Transfers

Spielkleidung

Kader in der Saison 1997/98

Funktionäre und Trainer Saison 1996/97

Saison

2. Bundesliga 

Der FC Gütersloh wurde in seiner zweiten 2. Ligasaison Tabellenfünfter mit vier Punkten Rückstand auf den letzten Aufstiegsplatz in die Bundesliga. Während der gesamten Saison stand die Mannschaft nie schlechter als auf Platz acht, an zwölf Spieltagen befand sie sich auf einem Aufstiegsplatz zur Bundesliga. Die letzten vier Saisonspiele gingen jeweils unentschieden für den FCG aus. Dagegen konnte der SC Freiburg seine vier letzten Partien gewinnen und an den Güterslohern vorbeiziehen. Der FC Gütersloh stellte mit Angelo Vier den Torschützenkönig der 18 Tore erzielte. Mit 26 Gegentoren stellten die Ostwestfalen zudem die beste Abwehr der Liga.

Abschlusstabelle 

|}

2. Bundesliga-Tabellenverlauf

DFB-Pokal

DFB-Hallenpokal 

Der FC FC Gütersloh qualifizierte sich für das Endturnier in einem von fünf Qualifikations-Turnieren. In den Westfalenhallen in Dortmund gewann der FC Gütersloh im Finale gegen den VfL Bochum. Der DFB-Hallenpokal 1998 fand während der Winterpause in der Olympiahalle von München statt. Der FC Gütersloh sorgte dabei für Aufsehen, als er den FC Bayern München mit 4:2 schlug.

Die Ergebnisse in der Gruppe D:

Statistiken

Spielerstatistiken

2. Bundesliga-Zuschauerzahlen

Siehe auch 
 Liste der Spieler des FC Gütersloh

Weblinks 
 FC Gütersloh Saison 1997/1998 in der Datenbank von kicker.de
 Kader in der Datenbank von kicker.de

Einzelnachweise 

Gutersloh, FC
FC Gütersloh